O Museu do Estado do Pará é um museu sediado no Palácio Lauro Sodré, em Belém. Abriga exposições variadas de artistas contemporâneos.

Criado em 18 de maio de 1981, iniciou suas atividades somente em 1986, ainda localizado no Centro Cultural Tancredo Neves, com acervo construído de doações particulares e peças vindas de outros órgãos do estado. Em 1987, a sede do museu foi transferida para o Palacete Bolonha e, em 1994, para o Palácio Lauro Sodré, sede do governo estadual.
O museu contém inúmeros exemplares de mobília, pintura e artes decorativas dos séculos XIX e XX.

História
O palácio onde funciona o museu é um belo exemplar da arquitetura de Landi, e foi construído para abrigar a sede da então Capitania do Grão-Pará, e do Estado do Grão-Pará e Maranhão, que se transferira de São Luis para Belém, no século XVIII, quando também se transferia a capital da província do Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro.
Contém 5 salões principais: pompeiano, império renaiscence, art nouveau e dos presidentes.
Possui estilo neoclássico com influências do revivalismo do século XIX.

Ver também
 Museu Paraense Emílio Goeldi
 

Estado
Estado do Para
Arquitetura barroca no Brasil
Historico Estado Para
Historico Estado Para
Fundações no Pará em 1994
História de Belém (Pará)